Die East European Hockey League 1996/97 war die zweite Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde Juniors Riga.

Teilnehmer 

Neu in der EEHL war Tiwali Minsk, während sich die Mannschaft von Belstal Schlobin zurückzog. Die Olympiamannschaft (U23) Polens, die Sosnowiec spielte, nahm nur an der Hauptrunde teil.

Modus 

Wie im Vorjahr wurde die Vorrunde in einer Doppelrunde absolviert. Statt Meisterrunde und Trostrunde wurde die Post-Season in Play-offs gespielt. Dabei wurde im Modus Best-of-three (Viertel-, Halbfinale) bzw. Best of five (Finale, Spiel um Platz drei) gespielt.

Vorrunde

Playoffs 
Da die polnische Mannschaft Olimpia Sosnowiec sich vor den Playoffs zurückzog, konnte der litauische Vertreter SC Energija an den Playoffs teilnehmen.

Quellen

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 1996/97
Saison der East European Hockey League